Louis Mizon peut désigner :
 Louis Alexandre Antoine Mizon (1853-1899), un explorateur français
 Luis Mizón (1942-2022), un poète et romancier chilien